William Button ist der Name folgender Personen:

* William Button (Bischof, † 1264) († 1264), englischer Geistlicher, Bischof von Bath und Wells
 William Button (Bischof, † 1274) († 1274), englischer Geistlicher, Bischof von Bath und Wells